

Cinema
Dirt - La storia di Dolores – film del 2003

Televisione
 Dirt – serie televisiva statunitense con Courtney Cox

Musica 
 Dirt – album degli Alice in Chains del 1992
 Dirt – album dei Kids in Glass Houses del 2010
 Dirt – album di Dean Brody del 2012
 Dirt – EP degli Keane del 2021
 D.I.R.T. – album degli Heltah Skeltah del 2008

Pagine correlate
Dirty